Miejscowości w USA:
 Williamsville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Williamsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Williamsville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Inne:
 Williamsville – dzielnica Abidżanu